Bark (bij Bad Segeberg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Bark (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
bark (zeilschip), een type zeilschip
Iljoesjin Il-2 (NAVO-Codenaam: Bark), een Sovjets vliegtuig
Bark!, een film van Kasia Adamik uit 2002
Bark, een metalband uit Antwerpen
 Andere naam voor eek  (eik)schors